Lampugnani ist der Familienname folgender Personen:

 Giovanni Battista Lampugnani (1708–1788), italienischer Komponist, Cembalist und Gesangslehrer
 Vittorio Magnago Lampugnani (* 1951), italienischer Architekt